Греча́ний — українське прізвище. Відомі носії:

 Гречаний Володимир Володимирович (1978—2014) — прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Гречаний Валерій Юхимович (*1941) — український художник-монументаліст, живописець, графік.
 Гречаний Василь Володимирович (*1975) — український футболіст та тренер. Майстер спорту міжнародного класу. Срібний призер Всесвітньої Універсіади 2001 року у Пекіні.
 Гречаний Олександр Васильович (1975—2014) — український військовослужбовець 1-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни.
 Гречаний Олександр Васильович (актор) (1907—1991) — радянський актор театру і кіно. 
 Гречаний Парфентій Карпович (1924—1943) — один із організаторів і керівників підпільної організації спротиву Партизанська іскра в селі Кримка Первомайського району Миколаївської області, Герой Радянського Союзу.
 Гречаний Сергій Павлович (1949—2000) — художник-монументаліст, живописець і графік. Член НСХУ (1988).
 Гречаний Сергій (? — 1919) — український театральний художник. Відомий як художник-постановник Молодого театру (Леся Курбаса) і Нового львівського театру.
 Гречаний Стасій (1977—1997) — український художник.
 Гречаний Степан Прокопович (†1697) — український державний та військовий діяч в добу Гетьманщини, генеральний писар Війська Запорізького, полковий суддя Гадяцького полку.
 Гречаний Федір Степанович (1670 — раніше 1747) — член Першої Малоросійської колегії в 1724—1727 роках, учасник обрання гетьманом Данила Апостола, значний військовий товариш, бунчуковий товариш.
 Гречаний Яків Степанович — український державний діяч в добу Гетьманщини, канцелярист генеральної канцелярії Війська Запорозького, контролював нодходження та витрати гетьманської скарбниці. Полковий осавул Гадяцького полку.

 Гречана Зінаїда Петрівна (; *1956) — молдовський політик, депутат парламенту Республіки Молдова, голова фракції Партії соціалістів у Парламенті РМ XX скликання, колишній прем'єр-міністр Молдови (2008—2009).
 Кругликов-Гречаний Леонід Петрович (*13.04.1880 — ?) — київський історик, автор книги «Методика історії» (1911).

Псевдоніми 
 В. Гречаний — псевдонім українського письменника Василя Олешка.
Українські прізвища